EVRS steht für:
 European Vertical Reference System, zur Anpassung der verschiedenen Höhensysteme der europäischen Länder 
 Spilve Airport (ICAO-Code), Flugplatz in Spilve, Stadtteil von Riga, Lettland

Abkürzung